Бурдон () — водохранилище в департаменте Йонна региона Бургундия — Франш-Конте.

Водохранилище было создано в 1901 году на реке Бурдон при строительстве канала до Бриара. Высота водного зеркала над уровнем моря — 215 м, площадь поверхности — 2,2 км². Длина водохранилища — около 3 км, ширина — до 500 м, максимальная глубина — 15 м, объём воды — 9,3 млн м³, водоём имеет форму, напоминающую лошадь.

Водохранилище расположено 180 км к югу от Парижа и в 40 км к юго-западу от Осера. В 3 км от водоёма расположен замок Сен-Фаржо, рядом проходит граница с департаментом Ньевр.

Берега озера являются рекреационной зоной (отдых, плавание, каноэ, водные велосипеды), водохранилище популярно среди любителей рыбной ловли (обитают щуки, карпы, судаки). Рядом расположена школа парусного спорта.

Примечания 

Водохранилища Франции
Йонна
Бассейн Сены